El término soberano puede referirse, en esta enciclopedia:

 a un monarca;
 al sujeto de la soberanía ("que ejerce o posee la autoridad suprema e independiente");
 al Soberano de Oro, una moneda emitida en Gran Bretaña intermitentemente, desde el siglo XV;
 a Soberano, un navío de línea de la Armada Española.

Enlaces externos